Двойная игра () — американская драма 1922 года, режиссёр Джордж Мелфорд
 Двойная игра () — американский мюзикл 1937 года, режиссёр Роберт З. Леонард
 Двойная игра () — индийский боевик 1993 года, режиссёр К. С. Бокадиа
 Двойная игра () — канадский триллер 1998 года, режиссёр Ричард Тревор
 Двойная игра () — кубинский фильм 2002 года, режиссёр Руди Мора
 Двойная игра () — перуанская драма 2004 года, режиссёр Альберто Дюран
 Двойная игра () — американская мелодрама 2006 года, режиссёр Дэвид Сильберг
 Двойная игра () — канадский боевик 2013 года, режиссёр Адриан Лэнгли
 Двойная игра () — американский боевик 2014 года, режиссёр Джастин Стил

См. также 
 Двойной агент